— центральный орган исполнительной власти Японии, во главе с генеральным секретарём Кабинета министров. С 1947 года он координирует министерства и агентства, собирает сведения для правительства и организовывает различные другие задачи для Кабинета министров, включая помощь премьер-министру.

Организации:
 Генеральный секретарь Кабинета министров
 Заместитель генерального секретаря Кабинета министров
 Помощник генерального секретаря Кабинета министров
 офисы и департаменты

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания 

Государственное устройство Японии